Mohammed VI (Nasriden), sultan van Granada (1360-1362)
 Mehmet VI, laatste sultan van Turkije (1918-1922)
 Mohammed VI van Marokko, koning van Marokko sinds 1999
 Mohammed VI (satelliet), een duo Marokkaanse kunstmanen, gelanceerd in 2017 en 2018